Christopher Backus, Amerikaans acteur
Gus Backus, Amerikaans zanger
John Backus, Amerikaans informaticus
Backus (Minnesota)